Santa Marta se poate referi la:

Santa Marta, oraș, capitala departamentului Magdalena, Columbia.
 Sierra Nevada de Santa Marta, lanț muntos situat pe coasta de nord a Columbiei.

Santa Marta (Badajoz), oraș situat în provincia Badajoz din comunitatea autonomă Extremadura.
 Santa Marta de Tormes, oraș situat în provincia Salamanca din comunitatea autonomă Castilia și León.
 Santa Marta del Cerro, oraș situat în provincia Segovia din comunitatea autonomă Castilia și León.
 Santa Marta de Magasca, oraș situat în provincia Cáceres din comunitatea autonomă Extremadura.
 Cubillas de Santa Marta, oraș situat în provincia Valladolid din comunitatea autonomă Castilia și León.